White Star (Canada), een dorp in Saskatchewan
 White Star Line, een historische rederij uit Engeland

White Star (witte ster) is een naam van enkele sportclubs. De clubs dragen meestal ook een witte ster in hun logo
 White Star AC (stamnummer 47), later ook White Star Woluwe AC of Royal White Star AC, een voetbalclub uit het Brusselse, die later zou fuseren in Racing White en later RWDM
 White Star Lauwe (stamnummer 535), een voetbalclub uit Lauwe
 White Star Oudenburg (stamnummer 1784), een voetbalclub uit Oudenburg
 KSV White Star Adinkerke (stamnummer 2521), een voetbalclub uit Adinkerke
 White Star Sombeke (stamnummer 3693), een voetbalclub uit Sombeke
 White Star SC Sint-Amandsberg (stamnummer 4084), een voetbalclub uit Sint-Amandsberg
 White Star Bruxelles (stamnummer 5750), een voetbalclub uit Woluwe, die na de fusie van White Star AC in 1963 de witte ster van die club overnam
 White Star Bellegem (stamnummer 6114) uit Bellegem
 White Star Schorvoort Turnhout (stamnummer 7025) uit Turnhout